Dragan Mladenović peut désigner :
 Dragan Mladenović (handball, 1956), joueur de handball yougoslave, champion olympique en 1984 et Champion du monde 1986, évoluant au poste d'arrière gauche ;
 Dragan Mladenović (handball, 1963), joueur de handball yougoslave puis serbe, naturalisé français, évoluant au poste de gardien de but ;
 , (né en 1963), joueur de handball yougoslave puis serbe, naturalisé français.